Kronan es una voz sueca que significa corona. Puede referirse a:

 Kronan (buque), buque insignia de la armada sueca en el siglo XVII
 Kronan (historietas), serie de historietas de espada y brujería de los años 1970